Уједињење Немачке се може односити на:

 Уједињење Немачке 1871.
 Уједињење Немачке 1990.